Twentynine Palms – città della California
 Twentynine Palms – film del 2003